Fur – grupa etniczna w zachodnim Sudanie
 Fur – wyspa w Danii
 fur – język nilo-saharyjski, używany w Sudanie i Czadzie
 Futro: portret wyobrażony Diane Arbus – amerykański film biograficzny